Neufahrn kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Neufahrn bei Freising – kommun i Landkreis Freising, Bayern, Oberbayern, 
 Neufahrn in Niederbayern – kommun i Landkreis Landshut, Bayern, Niederbayern,